Calheta, deutsch etwa: kleine Bucht, bezeichnet
 eine portugiesische Stadt auf der Insel Madeira, siehe Calheta (Madeira)
 eine portugiesische Kleinstadt auf der Azoren-Insel São Jorge, siehe Calheta (Azoren)
 eine kapverdische Siedlung auf der Insel Maio, siehe Calheta (Kap Verde)

Siehe auch

 Calhetas, eine portugiesische Kleinstadt auf der Azoren-Insel São Miguel.